Пала има више значења:

 Пала
 Пала, Уерта Пала (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пала (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику